Владимир Дмитриевич Малеванский (1913—1999) — учёный в области предупреждения аварийных газопроявлений при бурении и эксплуатации скважин и ликвидации открытых газовых фонтанов, кандидат технических наук (1963), «Почетный работник газовой промышленности» (1974). «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР» (1982)

Фрагменты биографии 
Малеванский Владимир Дмитриевич родился 26 июня 1913 г. в Таганроге — скончался в 1999 г. в Москве. В 1916 переехал в г. Армавир, где окончил в 1930 г. школу 9-летку. С 1930 по 1932 год учился в Балаханском нефтяном техникуме на специальности бурение. В После окончания в 1932 г. нефтяного техникума в г. Баку работал до 1937 г. в Азербайджанском нефтяном исследовательском институте техником, научным сотрудником.
 В 1937 году без отрыва от производства окончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности «нефтепромысловое дело».
 С 1937 года работал, сначала в конторе бурения Азбур треста, затем в Азнефтеразведка.
 В 1938 г. переехал в Москву и с 1938 по 1945 г. работал по бурению на воду в конторе треста Трансбурвод МПС.
 В период 1945 по 1956 год работал в тресте Войвожнефть Ухтинского комбината.

ВНИИГАЗ 
 С 1956 г. начальник лаборатории бурения газовых скважин, а затем предупреждения газопроявлений.
 Им разработаны основные положения конструирования газовых скважин, которые заложены в основу «Единных правил ведения буровых работ в СССР».
 Он являлся крупнейшим специалистом в области предупреждения и ликвидации открытых газовых фонтанов. Под его руководством были ликвидированы ряд открытых газовых фонтанов.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почета»
 Орден «Трудового Красного Знамени»
 «Почетный работник газовой промышленности» (1974).
 «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР» (1982)

Научные труды и изобретения 
Малеванский В. Д. автор около 80 публикаций и 15 изобретений.
 Паули В. А., Малеванский В. Д. Опыт работы бригады АзНИИ по глинистому раствору на промысле Кала // ж. АзНХ, № 3, 1934 г.
 Малеванский В. Д., Горячев. Опыт работы нормальным глинистым раствором. -ж. АзНХ, № 7-8, 1934
 Малеванский В. Д.,О борьбе с обвалами при бурении и о новых утяжелителях.-ж. НХ № 12, 1939
 Малеванский В. Д., О каротаже при тяжелых растворах. -ж. Нефтяная промышленность СССР, № 4, 1940
 Машкович К. А., Малеванский В. Д. Об одном методе исправления тампонажа эксплуатационных колонн. -ж. НХ, № 7, 1954 г. и № 7, 1956 г.
 Малеванский В. Д. Испытание — главный резерв сокращения сроков строительства разведочных скважин. -ж. НХ,№ 7, 1956 г.
 Малеванский В. Д. Открытые газовые фонтаны и борьба с ними Владимир Дмитриевич Малеванский Гос. научно-техн. изд-во нефтяной и горно-топливной лит-ры, 1963
 Малеванский В. Д., Шеберстов Е. В.Гидродинамические расчеты режимов глушения фонтанов в нефтяных и газовых скважинах. — М.: Недра, 1990. — 246 с.: ил. — Библиогр.: с.224-245 (33 назв.). — ISBN 5-247-00995-9

О нем 
 Трутнев А. Укрощение огня // Вокруг Света. — 1982. — сент.
 Серго Степанов. Малеванский Владимир Дмитриевич. Газпром: Живые страницы истории. — М.: ООО «Газоил пресс», 2009. — С. 208. — ISBN 978-5-87719-058-0
 Малеванский В. Д.-ж. Кадры газовой промышленности // ИРЦ Газпром. — 1996. — № 8. — С. 57-58.

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Персоналии:Газпром
Нефтяники СССР
Заслуженные работники нефтяной и газовой промышленности РСФСР
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР